Goldring est un nom propre anglais qui signifie « anneau en or ». Il peut faire référence à :

Patronyme 

 Danny Goldring (1946-), acteur américain ;
 Harry Goldring Kimber (1892-1966), patron de presse canadien ;
 Peter Goldring (1944-), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Maurice Goldring (1933-2020), universitaire, écrivain et responsable politique communiste français ;
 Rolly Goldring (1937-), joueur canadien de basket-ball ;
 William Goldring (1854-1919), botaniste et paysagiste britannique.

Toponyme 

 , montagne de la  en Antarctique.

Patronyme anglais